Příjmení Jürgens nese více různých osobností:

 Curd Jürgens (1915–1982) – rakouský divadelní a filmový herec německo-francouzského původu
 Regina Renzowa-Jürgens (* 1958) – česko-německá sopranistka
 Udo Jürgens (1934–2014) – rakouský zpěvák

Externí odkazy